Skaven désigne:

 Peter Hajba, le pseudonyme d'un musicien finlandais de la scène démo, distribuant sa musique gratuitement.
 les Skavens, une race fictive d'hommes-rats, présente dans l'univers Warhammer de Games Workshop.